Aristoptila smaragdophanes är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1932. Aristoptila smaragdophanes ingår i släktet Aristoptila och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
smaragdophanes